Брю́эр, Бру́эр () — английская фамилия, происходящая либо от профессии пивовара, либо от французского топонима Bruyère.

Носители фамилии 
 Брюэр, Альберт (1928—2017) — американский политик, 47-й губернатор Алабамы (1968—1971).
 Брюэр, Бриттани (род. 1997) — американская баскетболистка.
 Брюэр, Грэди (род. 1970) — американский боксёр.
 Брюэр, Грэм (1958) — австралийский пловец.
 Брюэр (Брюэрович), Дериво Марко — дубровницкий поэт французского происхождения XVIII и начала XIX в.
 Брюэр, Джанис Кэй Дринквайн (род. 1944) — американский политик.
 Брюэр, Джейми (род. 1985) — американская актриса.
 Брюэр, Джим (род. 1951) — американский баскетболист.
 Брюэр, Джин (род. 1937) — американский писатель.
 Брюэр, Карл (1938—2001) — канадский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс».
 Брюэр, Колтен (род. 1992) — американский бейсболист.
 Брюэр, Кори (род. 1986) — американский баскетболист.
 Брюэр, Лео (1919—2005) — американский физико-химик.
 Брюэр, Мадлен (род. 1992) — американская актриса.
 Брюэр, Николь (род. 1983) — американская фотомодель, журналистка и телеведущая.
 Брюэр, Роберт (род. 1939) — американский фигурист-одиночник.
 Брюэр, Рон (род. 1955) — американский баскетболист.
 Брюэр, Ронни (род. 1985) — американский баскетболист.
 Брюэр, Тереза (1931—2007) — американская певица.
 Брюэр, Уильям Генри (1828—1910) — американский ботаник.
 Брюэр, Херберт (1865—1928) — английский органист, дирижёр и композитор.
 Брюэр, Эрик (род. 1979) — канадский хоккеист.
 Брюэр, Эшли (род. 1990) — австралийская актриса.

Топоним 
 Бруэр — город в штате Мэн, США.

См. также 
 Милуоки Брюэрс
 Браувер
 Бройер

Примечания